Nils Bielke kan syfta på:

 Nils Turesson (Bielke) – död 1364, svensk marsk
 Nils Pedersson (Bielke) – död 1550, svensk häradshövding
 Nils Turesson Bielke (1569-1639) – svenskt riksråd
 Nils Bielke (1644-1716) – svensk fältmarskalk och guvernör
 Nils Bielke (1706–1765) – romersk senator och kammarherre
 Nils Bielke (1917–2010)